Alfonso Sagi-Vela – cestista spagnolo, fratello di José Luis e di Gonzalo
 Emilio Sagi Liñán – calciatore spagnolo, nato in Argentina, attaccante
 Ildikó Rejtő-Ujlaki-Sági – ex schermitrice ungherese
 Gonzalo Sagi-Vela – ex cestista spagnolo, fratello di José Luis e di Alfonso
 José Luis Sagi-Vela – cestista spagnolo, fratello di Alfonso e Gonzalo